Cachoeira kan syfta på:

Brasilien 

 Irupi (ort), Espírito Santo, 
 Cachoeira do Sul, ort, Rio Grande do Sul, 
 Cachoeira (kommun), Bahia, 
 Cachoeira (ort), Bahia,